Lodewijk III kan zijn:
 Lodewijk III de Jonge (ca. 835-882), koning van Oost-Francië (876-882) en heerser van Beieren (880-882).
 Lodewijk III van Frankrijk (863-882), koning van Frankrijk (879-882)
 Lodewijk IV het Kind (893-911), koning van Duitsland (899-911)
 Lodewijk de Blinde (ca. 880-928), koning van Italië (900-905) en Provence (887-905) en keizer (901-905)
 Lodewijk III van Beieren (1845-1921), koning van Beieren (1913-1918)
 Lodewijk III de Jonge (835-882), koning van Oost-Francië (876-882), koning van Lotharingen (als Lodewijk III , 880-882), heerser van Beieren (880-882)
 Lodewijk III van de Palts (1378-1436), keurvorst van de Palts (1410-1436)
 Lodewijk III van Opper-Hessen (1460-1478), landgraaf van Opper-Hessen (of Hessen-Marburg), ca 1478
 Lodewijk III van Thüringen (1151-1190), landgraaf van Thüringen (1172-1190)
 Lodewijk III van Chiny (-1189), graaf van Chiny (1162-1189)
 Lodewijk III van Orléans (1549-1550), hertog van Orléans (1549-1550)
 Lodewijk III van Württemberg (1166-1241), graaf van Württemberg (1194-1241)
 Lodewijk III van Loon (?-1243), graaf van Loon (1221-1227)
 Lodewijk III van Hessen-Darmstadt (1807-1877), groothertog van Hessen (1848-1877)
 Lodewijk III van Anjou (1403-1434), hertog van Anjou, graaf van Provence en koning van Napels (1417-1434)
 Lodewijk III van Beieren (1296-1296) (1269-1296), hertog van Neder-Beieren (1290-1296)
 Lodewijk III Gonzaga (1414-1478), hertog van Mantua (1444-1478)